Бойчишин — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бойчишин Михайло Іллярович — український політик
 Бойчишин Олег Іванович — український футболіст

Українські прізвища